Kallan ist der Familienname folgender Personen:

 Canuto Kallan (* 1960), dänischer Künstler 
 Gerald Kallan (* 1979), österreichischer Naturbahnrodler
 Roland Kallan (* 1975), österreichischer Naturbahnrodler

Siehe auch:
 Callan (Begriffsklärung)
 Kalan